Oktay ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit den Bedeutungen „aufgebracht, aggressiv, verärgert; Zorniger, wütender Mond, starker, tapferer Mond; Sonne und Mond“.

Namensträger

Vorname 

 Oktay Aslanapa (1914–2013), türkischer Kunsthistoriker
 Oktay Delibalta (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Oktay Demircan (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Oktay Derelioğlu (* 1975), türkischer Fußballspieler
 Oktay Kuday (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Oktay Özdemir (* 1986), deutsch-türkischer Schauspieler
 Oktay Rifat (1914–1988), türkischer Schriftsteller und Jurist
 Oktay Sinanoğlu (1935–2015), türkischer Chemiker und Biophysiker
 Oktay Tabasaran (* 1938), deutscher Bauingenieur und Professor für Abfallwirtschaft
 Oktay Urkal (* 1970), deutsch-türkischer Boxer
 Oktay Vural (* 1956), türkischer Wirtschaftsjurist und Politiker
 Oktay Yavuzarslan (* 1980), türkischer Eishockeyspieler

Familienname 
 Berk Oktay (* 1982), türkischer Schauspieler
 Fuat Oktay (* 1964), türkischer Politiker
 Metin Oktay (1936–1991), türkischer Fußballspieler
 Muhayer Oktay (* 1999), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Süleyman Oktay (* 1959), türkischer Fußballspieler
 Vahyi Oktay (1905–1980), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname